Жан-Ришар Блок (; 25 мая 1884, Париж — 15 марта 1947, там же) — французский писатель, драматург, литературный критик, общественный и театральный деятель, антифашист.

Жизнь и творчество 
Жан-Ришар Блок родился в Париже в обеспеченной семье. Его отец, Ришар Блок (1852-1933), выпускник Высшей политехнической школы и участник франко-прусской войны 1870 года, работал железнодорожным инженером на линии Париж — Орлеан, а впоследствии стал директором управления железнодорожной компании. Мать Луиза Леви (1858-1944) происходила из Лотарингии, из семьи горного инженера. У Жана-Ришара было двое братьев — старший Марсель и младший Пьер, которые, как и отец, получили техническое образование. Впрочем, Пьер со временем стал писателем (под псевдонимом Пьер Абраам, Pierre Abraham), как и Жан-Ришар, который с детства увлекался литературой и музыкой. Ещё в детстве он начал писать стихи и рассказы, вместе со своим ровесником Марселем Коэном редактировал газету, выпускавшуюся в лицее Кондорсе.

В 18-летнем возрасте Жан-Ришар Блок отправился на военную службу, по окончании которой поступил в Сорбонну. Поскольку экзамены на филологический факультет были провалены, он стал изучать историю и географию и получил диплом преподавателя. В университете Блок серьёзно увлекся социалистическими идеями, примкнув к группе студентов, близкой к Объединенной социалистической партии. За два года до окончания обучения он познакомился с Маргерит Эрзог (1886-1975) — сестрой будущего писателя Андре Моруа. Она стала женой Блока, в последующие годы у них родилось 5 детей — 4 дочери и сын.

В 1907 году Блок с женой переехал в Лон-ле-Сонье в департаменте Юра, где молодой учитель получил работу в лицее. Вскоре они перебрались в Пуатье, где обосновались на многие годы. В 1910 году Блок основал в Пуатье журнал «Эффор» (позднее «Эффор либр»), с которым сотрудничали Ромен Роллан, Роже Мартен дю Гар, Шарль Вильдрак, Жюль Ромен, Жорж Дюамель. В том же 1910 году Блок стал делегатом на съезд Объединенной социалистической партии, где познакомился с Жаном Жоресом. Одновременно он писал большое количество рассказов, новелл, эссе; в 1912 году вышел его первый сборник рассказов «Леви». В 1911 году Блок начал работу над большим романом «…и Компания», завершенным перед самым началом первой мировой войны.

Уже 4 августа 1914 года Блок вступает добровольцем в ряды французской армии. Как и другие социалисты, поддержавшие свои правительства, в то время он разделял патриотические представления о справедливости войны. Уже в сентябре 1914 года Блок получил первое пулевое ранение; спустя год, в чине младшего лейтенанта, он был ранен осколком снаряда в голову; наконец, летом 1916 года под Верденом он получает тяжелую контузию. Окончание войны он встретил в миланском госпитале, где проходил лечение от гриппа-испанки. Военный опыт лишил Блока иллюзий, он принял решение всеми силами бороться за мир и социальную справедливость, о чём заявил в программной статье «Молитва писателя» в начале 1919 года. Он поддержал решение большинства участников Турского съезда СФИО в декабре 1920 года присоединиться к Коминтерну, положив, таким образом, начало Французской компартии. В то же время он выступал против слепого коллективизма в условиях диктатуры пролетариата, за сохранение свободы и прав личности.

В 1921 году, чтобы поправить подорванное войной здоровье, Блок по совету друзей совершил путешествие на грузовом пароходе «Пантуар». Путевые очерки, которые он отправлял с каждой стоянки, публиковались в газете «Юманите», а позже вышли отдельным сборником «На грузовом пароходе» (1924). В 1920-е годы Блок переехал в Париж, где начал работать в издательстве «Ридер». Первое время он состоял в группе деятелей культуры Clarté, основанной Анри Барбюсом, однако в 1923 году он вышел из неё и вместе с Роменом Ролланом основал журнал «Эроп» (Europe), быстро завоевавший популярность. В 1925 году был опубликован новый роман Блока «Курдская ночь», испытавший влияние сюрреализма. В 1932 году вышел его последний роман «Сибилла».

Первые творческие опыты Блока в области драматургии относятся ещё ко времени до первой мировой войны: в 1911 году в театре «Одеон» была поставлена его пьеса «Беспокойная». В 1919—20 годах он создал драму «Последний император», поставленную в 1926 году Жемье и вошедшую в репертуар Народного национального театра в Трокадеро. В последующие годы Блок написал несколько либретто для балетов и ряд лирических музыкальных драм. В 1937 году Блок создал экспериментальный спектакль «Рождение города», поставленный в помещении Зимнего велодрома в рамках Всемирной выставки. Эта пьеса, задуманная в духе «народного театра», представляет собой скорее сценарий с указаниями для актеров и работников сцены и отражает мировые события того времени (экономический кризис, безработица, угроза войны). Декорации были созданы Фернаном Леже, музыка написана Дариусом Мийо и Артюром Онеггером. В военные годы Блок написал ещё несколько пьес, в том числе «Обыск в Париже» (1941) и «Тулон» (1943, посвящена затоплению французского флота его моряками). Заслугой Жана-Ришара Блока перед театром является в первую очередь создание нового типа реалистической драмы, построенной на документальной основе, получившей развитие во второй половине XX столетия.

В 1930-е годы, с обострением политической ситуации в Европе, публицистика заняла главное место в творчестве Блока. В августе—декабре 1934 года писатель в первый раз посетил СССР, где участвовал в работе Первого Всесоюзного съезда советских писателей, познакомился с Максимом Горьким и другими деятелями советской культуры. Это путешествие оказало большое влияние на взгляды Блока, который посвятил ряд публикаций своим впечатлениям от знакомства с Советским Союзом. После возвращения во Францию он активно участвовал в общественной жизни страны: стал одним из основателей Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов, секретарем Ассоциации революционных писателей и артистов, одним из организаторов международных конгрессов писателей в защиту культуры.

С началом Гражданской войны в Испании, летом 1936 года, Блок отправился в эту страну, чтобы своими глазами увидеть события, которые, по его мнению, имели решающее значение для судеб Франции и Европы. Его репортажи и очерки, написанные по горячим следам, составили книгу «Испания, Испания!». В этот трудный период писатель принял решение вступить в ряды Французской коммунистической партии. В марте 1937 года Блок вместе с Луи Арагоном начал выпускать ежедневную вечернюю коммунистическую газету «Се суар», писал статьи для «Юманите», активно участвовал в деятельности французского Народного фронта.

После начала второй мировой войны компартия была запрещена, газета «Юманите» закрыта, был устроен процесс над депутатами-коммунистами. В 1940 году Блок вместе с физиком Полем Ланжевеном и деятелем рабочего движения Марселем Кашеном выступил в качестве свидетеля защиты. При приближении немецких войск Блок покинул Париж и пешком добрался до Пуатье, однако осенью вернулся в столицу, где участвовал в подпольной печати. Поскольку находиться на нелегальном положении становилось все опаснее, писатель принял решение вместе с женой покинуть родину и весной 1941 года прибыл в Москву. После нападения Германии на СССР он выступал по радио с еженедельными публицистическими комментариями, которые впоследствии составили сборник «От Франции преданной к Франции, взявшейся за оружие» (1949). За эту книгу в 1950 году писатель был посмертно награждён Золотой медалью Мира.

В декабре 1944 года Блок с женой вернулись в Париж (через Баку, Тегеран, Дамаск, Триполи и Алжир). Здесь они узнали, что их дочь Франс Серазен (France Bloch-Sérazin), как участница Движения сопротивления, была обезглавлена в Гамбурге; был казнен и её муж Фредо Серазен. 86-летняя мать Блока погибла в Освенциме, его сыну Мишелю удалось спастись благодаря партизанам. В Париже Блок вновь возглавил редакцию газеты «Се суар», стал одним из основателей общества «Франция — СССР», начал подготовку к изданию своих новых книг. В декабре 1946 года он был избран советником республики (Conseil de la République), что примерно соответствует современному сенатору. Его литературная и общественная деятельность была прервана внезапной смертью 15 марта 1947 года. Писатель был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Произведения 
 Lévy (сб. рассказов), 1912
 ... et Cie (роман), 1918
 Sur un cargo (книга путевых очерков), 1924
 La Nuit kurde (роман), 1925
 Le Dernier Empereur (пьеса), 1926
 Les Chasses de Renaut (сб. рассказов), 1927
 Destin du théâtre (сб. публицистики), 1930
 Destin du siècle (сб. публицистики), 1931
 Sybilla, 1932
 Offrande à la politique (сб. публицистики), 1933
 Naissance d’une culture (сб. публицистики), 1936
 Espagne! Espagne! (сб. очерков), 1936
 Toulon et autres pièces (пьесы), 1948
 De la France trahie à la France en armes (выступления по московскому радио в 1941—1944 годах), 1949

Переводы на русский язык 
 Тулон. Избранная публицистика. — М.: ГИХЛ, 1949.
 ...и Компания. — М.: Художественная литература, 1957.
 Ответственность таланта: Художественная публицистика. — М.: Прогресс, 1984.
 Избранное. — М.: Художественная литература, 1987.

Литература 
 История зарубежного театра. — Ч. 3. — М.: «Просвещение», 1986.
 В. Н. Седых. Публицистика, написанная кровью сердца // Ж. Р. Блок. Ответственность таланта: Художественная публицистика. — М.: Прогресс, 1984. — С. 5—26.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 25 мая
Родившиеся в 1884 году
Родившиеся в Париже
Умершие 15 марта
Умершие в 1947 году
Умершие в Париже
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Писатели Франции XX века
Драматурги Франции
Литературные критики Франции
Коммунисты Франции
Социалисты Франции
Бойцы интербригад
Участники французского движения Сопротивления